Le nom  fut porté par :

 l'antipape  de 1168 à 1178
 Alfonso Borgia, pape de 1455 à 1458

Homonymie dynastique